Мургаб/Мургап — топоним:

Населённые пункты 
 Мургаб — сельская община (джамоат) и административный центр Мургабского района ГБАО Таджикистана.
 Мургап — посёлок городского типа в Мургапском этрапе Марыйского велаята Туркменистана.

Реки 
 Мургаб — река, протекающая по территории Туркменистана и Афганистана.
 Мургаб — название реки Бартанг в её среднем течении, расположенном в Таджикистане.

См. также 
 Мургабский нефтегазоносный район 
 Мургабский оазис